Па́вел Леви́цкий:
 Левицкий, Павел Александрович (1926—2000) — советский и украинский художник, скульптор.
 Левицкий, Павел Павлович (1859—1938) — русский вице-адмирал, участник Цусимского сражения.